Julia Chamorel (1916-2009), écrivain et dramaturge vaudoise. 
 Christian Chamorel, pianiste suisse. 

Homonymie
Homonymie de patronyme